Boris Pistorius (1960-), homme politique allemand ;
 Jean Pistorius (1546-1608), médecin, historien et théologien allemand ;
 Johann Pistorius l'Ancien, réformateur allemand ;
 Johann Heinrich Leberecht Pistorius (1777-1858), commerçant et agriculteur prussien, inventeur de l'appareil de Pistorius ;
 Karin Pistorius, une ex-épouse de l'acteur allemand Gert Fröbe ;
 Micki Pistorius (1961-), psychologue et auteure sud-africaine ;
 Oscar Pistorius (1986-), athlète sud-africain, il est le meurtrier du mannequin Reeva Steenkamp.